Людвиг III Вюртембергский или Людвиг Благочестивый (; , Штутгарт — , Штутгарт) — пятый герцог Вюртемберга с 1568 года и до своей смерти в 1593 году.

Биография 
Людвиг был единственным выжившим сыном герцога Кристофа (1515—1568) и после его смерти находился под опекой своей матери Анны Марии Бранденбург-Ансбахской, герцога Вольфганга фон Пфальц-Цвейбрюккен и маркграфа Георга Фридриха Бранденбург-Ансбахского и Карла II Баден-Дурлахского, от имени которого граф Генрих Кастельский возглавил управление герцогством. Формально он начал править только на 24-м году жизни (1578), позже он правил в течение многих лет практически независимо. Людвиг подписал в 1577 году Формулу согласия и в 1580 году Книгу Согласия от своего имени и в качестве со-опекуна для маркграфа Эрнста Фридриха Баден-Дурлахского (1560—1604) и Якоба III Баден-Хахбергского (1562—1590).

С 1575 Людвиг был женат на Доротее Урсуле Баден-Дурлахской (1559—1583), дочери маркграфа Карла II Баден-Дурлахского. После её смерти он женится в 1585 году на Урсуле Фельденцской (1572—1635), дочери пфальцграфа Георга Иоганна I Пфальц-Фельденцкого.

Людвиг скончался 28 августа 1593 году в возрасте 39 лет, не оставив после себя прямых наследников. Похоронен в Тюбингенской монастырской церкви.

Галерея

Примечания

Литература 
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Band 1: Das Haus Württemberg von Graf Ulrich dem Stifter bis Herzog Ludwig. 6. Auflage. Landhege, Schwaigern 2014, ISBN 978-3-943066-34-0, S. 574–588.
 Manfred Rudersdorf: Ludwig. Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 114–116.
 Eberhard Fritz: Monument der Herrschaftssicherung: Dynastische Propaganda im Stuttgarter Lusthaus. In: Nikolai Ziegler (Bearb.): „Eine der edelsten Schöpfungen deutscher Renaissance“. Das Neue Lusthaus zu Stuttgart. Begleitbuch zur Ausstellung im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Stuttgart 2016, S. 22–32.

Герцоги Вюртемберга
Похороненные в Тюбингене